Dyskografia Maryli Rodowicz – dyskografia polskiej piosenkarki popowej Maryli Rodowicz. Lista obejmuje 24 albumy studyjne, 1 reedycję, 14 kompilacji, 1 album koncertowy, 1 minialbum, 9 albumów limitowanych (to znaczy wydanych okazjonalnie i w ograniczonym nakładzie), 8 box setów, 79 singli, 4 maxi single i 38 pocztówki dźwiękowe. Artykuł zawiera informacje o datach premiery, wytwórniach muzycznych, nośnikach, pozycjach na listach przebojów, sprzedaży i certyfikatach Związku Producentów Audio-Video. Ponadto znalazła się w nim lista 7 innych utworów (nie wydanych na singlach) notowanych na listach przebojów.

Albumy studyjne

Reedycje

Kompilacje

Albumy koncertowe

Minialbumy

Albumy limitowane

Box sety

Single

Jako główny wykonawca

Jako gość

Maxi single

Pocztówki dźwiękowe

Inne notowane utwory

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 Dyskografia na stronie internetowej Maryli Rodowicz
 Dyskografia w serwisie Archiwum Polskiego Rocka
 Dyskografia w serwisie Apple Music

Zobacz też 
 Lista utworów Maryli Rodowicz
 Antologia Maryli Rodowicz (1996)
 Antologia Maryli Rodowicz (2012–2013)

Linki zewnętrzne 
 Strona internetowa Maryli Rodowicz

Maryla Rodowicz
Dyskografie polskich muzyków
Dyskografie rockowe
Dyskografie popowe
Dyskografie folkowe